Дагаб, Дахаб — місто у Південному Синаї на узбережжі Акабської затоки Червоного моря.
 Махд-ед-Дахаб — місцевість і давній золоторудний промисел на Аравійському півострові, що включає 55 покинутих рудників
 Mahd Ad Dhahab — сучасне золотодобувне підприємство